Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 254 dans le monde.

 Route fédérale 254 en Allemagne
 Route nationale 254 en France